Anders steht für:
 Anders (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Anders (Vorname), ein männlicher Vorname
 Anders (Hohlbein), Fantasy-Romanreihe von Heike und Wolfgang Hohlbein
 einen Buchtitel von Paul Ricoœur, siehe Anders. Eine Lektüre von "Jenseits des Seins und anders als Sein geschieht" von Emmanuel Levinas
 ein Buch von Andreas Steinhöfel, siehe Werke von Andreas Steinhöfel
 eine Kurzgeschichte von Astrid Lindgren, siehe Astrid Lindgrens Kurzgeschichten

ANDERS steht für:
 Europa anders, politisches Bündnis in Österreich 2014

Siehe auch:

 asphalt & anders Verlag
 Anders Branch
 Andersen
 Anderson
 Ander
 Andersch